FB steht für:
 Facebook
 Fachbereich
 Farster Bauerschaft, Ortsteil von Isernhagen, Region Hannover
 Fernbedienung
 Finanzbehörde
 Firmenbuch
 Fontainebleau-Bewertung (Fb), eine Schwierigkeitsskala beim Bouldern, siehe Bouldern#Outdoor
 Forchbahn, eine Schmalspurbahn über den Forchpass im Südosten von Zürich
 Fortbildung
 Framebuffer, Bildspeicher
 FreeBASIC, eine BASIC Programmiersprache
 Freibetrag
 French Vernacular Books, eine französische Bibliographie
 Fully Buffered, eine Speichereigenschaft für DDR2- und DDR3-RAM, siehe Fully Buffered DIMM
 Fußboden im Bauwesen
 Boeing FB, Doppeldeckerjagdflugzeug der US-Navy, siehe Boeing Model 15
 Botswana nach dem ICAO-Code
 Bulgaria Air (IATA-Code), bulgarische Fluggesellschaft
 Fine Air (IATA-Code), US-amerikanische Frachtfluggesellschaft
 Fenerbahçe Istanbul, türkischer Fußballverein
 Bahnhof Bebra (DS100-Code)
 Franc Belge, der belgische Franken, offiziell BEF (ISO-Code)
 Fabryka Broni, polnischer Waffenhersteller 

FB als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Wetteraukreis (für Friedberg)
 Großbritannien: Nottingham
 Niederlande: Mofas und Mopeds
 Norwegen: Lillehammer in der Provinz Oppland
 Österreich: Bezirk Feldbach (auslaufend)
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für die Republik Kongo

Abkürzung